Twisted může být:
 Twisted (film, 1986) – americký film Adama Holendera z roku 1986
 Twisted (film, 1996) – americký film Setha Michaela Donskyho z roku 1996
 Klíč k vraždě (film, 2004) (v originále Twisted) – americký film Philipa Kaufmana z roku 2004
 Twisted (seriál) – americký televizní seriál z let 2013–2014
 Zakřivení (Star Trek) (v originále „Twisted“) – díl amerického sci-fi seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager
 Twisted (software) – síťový programovací framework
 Twisted (album, Del Amitri) – album skotské rockové skupiny Del Amitri
 Twisted (album, Hallucinogen) – album anglického elektronického hudebníka Hallucinogena